Ghana was een van de deelnemende landen aan het wereldkampioenschap voetbal 2014 in Brazilië. Het was de derde deelname voor het land. Ghana overleefde de groepsfase niet. Het werd uitgeschakeld in de groep van Portugal, de Verenigde Staten en Duitsland.

Kwalificatie 
Ghana heeft zich geplaatst door zich te kwalificeren in het CAF kwalificatietoernooi. Door een eerste plaats in groep D in de derde ronde werd er gekwalificeerd voor de play-off ronde tegen Egypte. Ook deze wedstrijden werden met 6 – 1 gewonnen en 1 – 2 verloren waardoor Ghana op onderling resultaat geplaatst is voor het WK 2014.

Tweede ronde

Wedstrijden

Derde ronde

Het wereldkampioenschap 
Op 6 december 2013 werd er geloot voor de groepsfase van het WK in Brazilië. Ghana werd als derde ondergebracht in Groep G en kreeg zo Natal, Fortaleza en Brasilia als speelsteden voor de groepsfase. Ook Duitsland, Portugal en de Verenigde Staten kwamen in Groep G terecht.

De FIFA maakte op 13 mei bekend dat de slogan van het Ghanese elftal, zichtbaar op de spelersbus, "Black stars: here to illuminate Brazil" is, dat "Black Stars: Hier om Brazilië te verslaan" betekent. De slogan werd door supporters gekozen.

Uitrustingen

Technische staf

Selectie

Afvallers

Groep G 

Land op het wereldkampioenschap voetbal 2014